Aiello ist der Name folgender Orte:

 Aiello Calabro, in der Provinz Cosenza in der italienischen Region Kalabrien
 Aiello del Friuli, Gemeinde in der Provinz Udine
 Aiello del Sabato, Gemeinde in der Provinz Avellino

Aiello ist der Künstlername folgender Personen:

 Aiello (Sänger) (* 1985), eigentlich Antonio Aiello, italienischer Popsänger

Aiello oder Aïello ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Aiello (* 1955), italienischer Geistlicher, Bischof von Avellino
 Danny Aiello (1933–2019), US-amerikanischer Schauspieler
 Francesco de Aiello (1394–1407), Bischof von Cava, siehe Liste der Bischöfe von Cava
 Gabriel Aiello, Gründer des Verlages Snow Lion Publications zusammen mit Patricia Aiello
 Giuseppe Aiello (1890–1930), US-amerikanischer Mafioso, Präsident der Unione Siciliana
 Laurent Aïello (* 1969), französischer Auto-Rennfahrer
 Leslie Aiello (* 1946), britische Paläoanthropologin

 Matthaeus von Aiello (Matheus von Salerno, † 1193), Vizekanzler des Königs Wilhelm II. von Sizilien 
 Patricia Aiello, Gründerin des Verlages Snow Lion Publications
 Piera Aiello (* 1967), italienische Zeugin gegen die Mafia und Parlamentsabgeordnete
 Rick Aiello (1958–2021), US-amerikanischer Schauspieler